Tarumajaya (plaats), een plaats in het regentschap Bandung in de Indonesische provincie West-Java
 Tarumajaya (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Bekasi in de Indonesische provincie West-Java